

Informatica 
Debian Almquist shell (dash) – shell testuale
Dash – criptovaluta

Media 
Automodelli - Mini 4WD (Dash! Yonkuro) – manga e anime giapponese
Sonic Dash – videogioco

Persone 
Julie Dash – produttrice cinematografica statunitense
Mike Dash – scrittore e storico britannico
Sarah Dash – cantante statunitense
Stacey Dash – attrice statunitense

Prodotti e servizi 
Dash – detersivo commercializzato da Procter & Gamble
Amazon Dash – servizio di Amazon

Trasporti 
Dash 8 – aeroplano canadese
Dash 80 – aeroplano prodotto da Boeing

Altro
Dash – personaggio della serie televisiva anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion
Dash Berlin – progetto musicale olandese
Houston Dash – società calcistica femminile
Rainbow Dash – personaggio principale della serie televisiva animata My Little Pony - L'amicizia è magica